Creuer (arquitectura), part d'una església, on es creuen les naus principal i transversal.
 Creuer (aeronàutica), principal fase de vol en la majoria de vols comercials.
 Nàutica:
 Creuer (vaixell de guerra), vaixell militar de mida considerable que pot operar de forma independent de la flota durant llargues travessies 
 Creuer lleuger
 Creuer cuirassat
 Creuer de batalla
 Creuer pesant
 Creuer (viatge), viatge realitzat en vaixell de passatgers a qualsevol part del món com a viatge recreatiu